Nicola Kuhn era il campione in carica, ma ha scelto di non partecipare.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Tim van Rijthoven con il punteggio di 7-6(10), 3-6, 6-4.

Teste di serie 

  Feliciano López (quarti di finale)
  Benjamin Bonzi (campione)
  Grégoire Barrère (ritirato)
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Frederico Ferreira Silva (primo turno, ritirato)

  Quentin Halys (primo turno) 
  Mathias Bourgue (quarti di finale) 
  Altuğ Çelikbilek (quarti di finale) 
  Cem İlkel (secondo turno)

Wildcard 

  Julio Cesar Porras (secondo turno)
  Alejandro Moro Canas (secondo turno)

  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno)

Qualificati 

  Carlos Gimeno Valero (secondo turno)
  Dalibor Svrčina (quarti di finale)

<li>  Nicolas Moreno de Alboran (semifinale)
<li>  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Castilla y León 2021